Greenpoint Avenue (straat) - straat in New York
 Greenpoint Avenue (Crosstown Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat